Аркадиуш Малаж (род. 19 июня 1980 года в Пултуске) — польский футболист, вратарь клуба «ЛКС Лодзь».

Футбольная карьера 
В Польше Малаж начал заниматься футболом с клубом «Наднарвянка Пултуск». В польской лиге ему не удалось добиться успехов. Он безуспешно пытался закрепиться в столичных «Полонии» и «Гвардии». Его дебют состоялся в сезоне 2003/04 в составе «Свита», он сыграл в 20 матчах. В следующем сезоне уже в форме «Амики» он провёл 10 встреч. 2005/06 сезон стал для Малажа ещё худшим. В первой половине сезона он не сыграл за «Амику» ни одного матча, а во второй части сезона (уже в составе «Леха») сыграл лишь дважды.

В сезоне 2006/07 он играл в греческой лиге за «Ксанти». Малажу принадлежит рекорд греческой лиги по числу матчей без пропущенных мячей — он не пропускал в семи матчах подряд, в итоге он простоял 683 минуты без пропущенных мячей. Хороший сезон в «Ксанти» привлёк к Малажу внимание более титулованных клубов. В 2007/08 сезоне он защищал цвета «Панатинаикоса». Цена сделки составила полмиллиона евро. Во время торжественной церемонии в Афинах Малаж получил награду: Ассоциация профессиональных футболистов признала его лучшим вратарём греческой лиги в сезоне 2006/07. 28 августа 2008 года он был сдан в аренду на год в ОФИ. В июле 2009 года он подписал трёхлетний контракт с «Ларисой». Через год он стал игроком кипрского «АЕЛ Лимасол», а после следующего сезона перешёл в греческий «Панахаики». Последним зарубежным клубом польского вратаря был кипрский «Этникос Ахна», в котором Малаж провёл сезон 2012/2013.

Малаж вернулся в Польшу летом 2013 года и подписал контракт с «Белхатувом» из Первой лиги. Команда с Камилом Кьереси во главе набрала 63 очка и, выиграв Первую лигу, получила повышение в элитный дивизион. В феврале 2015 года Аркадуш Малаж подписал контракт с «Легией», соглашение было рассчитано до июня 2017 года. 15 февраля того же года он дебютировал за столичный клуб в матче против «Ягеллонии». 11 октября 2016 года он продлил контракт с «Легией» до 30 июня 2018 года. 5 ноября 2017 года игра против «Погонь Щецин» в рамках 15-го тура Экстракласа стала сотым матчем для Малажа в цветах «Легии». 28 января 2018 года Аркадиуш Малаж продлил свой контракт с «Легией» ещё год, до 30 июня 2019 года. 14 июня 2019 года руководство «Легии» сообщило, что не приняло решение о продлении контракта с вратарём. Малажу предложили должность тренера вратарей, но он отказался, объяснив это тем, что хочет продолжить карьеру игрока. 13 сентября 2019 года Аркадиуш Малаж подписал двухлетний контракт с «ЛКС Лодзь».

Достижения 
 Белхатув
 Победитель Первой лиги Польши: 2013/14

 Легия
 Чемпион Польши (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Польши (2): 2014/15, 2015/16

Личная жизнь 
Жена Аркадиуша Малажа, Дарья Кабала, работает репортёром на «Canal+ Sport». У пары двое сыновей: Ив и Брун.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Аркадиушем Малажем

Футболисты Польши
Игроки ФК «Свит»
Игроки ФК «Амика»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Панахаики»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Лодзь»